Transitivitat (gramàtica), propietat que tenen alguns verbs.
 Transitivitat (matemàtiques), propietat que pot tenir una relació binària.